Uhrich ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Jacques Uhrich (1802–1886), französischer Offizier und General
 John Michael Uhrich (1877–1951), kanadischer Politiker und Arzt

Siehe auch:
 Urich
 Uhrig
 Urig